Gommecourt puede referirse a: 

 Gommecourt, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Gommecourt, comuna francesa situada en Yvelines.